Philipp est un prénom, très courant dans les pays anglo-saxons.

Patronymie
 Adolf Philipp (1943-1964), citoyen ouest-allemand, tué après avoir passé le Mur de Berlin.
 Albrecht Philipp (1883-1962), est un homme politique allemand.
 Andrea Philipp (1971- ) est une athlète allemande spécialiste des épreuves de sprint.
 Christian Philipp (1893-1963) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gustav Philipp (1841-1897), est un homme politique saxon.
 Hans Philipp (1917-1943) est un aviateur allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Harald Philipp (1921-1999), réalisateur allemand.
 Isidor Philipp (1863-1958) est un pianiste, pédagogue et compositeur français d'origine hongroise.
 Jean-Jacques Philipp (1961- ), coureur cycliste français. 
 Paul Philipp (1950- ) est un joueur de football luxembourgeois.
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien